Le terme Kekek peut se référer à :

Toponymes
Rivière Kekek, un affluent de la rivière Mégiscane, s'écoulant vers la ville de Senterre, dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Vidéo

Le terme « Kekek » est utilisé dans beaucoup de vidéos, notamment:

Twisting Nether Kekek: vidéo de création américaine
Stormscale Kekekekekkek: vidéo de création américaine
Zul’jin Kekeke: vidéo de création américaine
Arygos Kekekylie: vidéo de création américaine
Llane Kekeke: vidéo de création américaine
Area 52 Kekekitten: vidéo de création américaine
Khaz’goroth Kekekeke: vidéo de création américaine
Ysondre Kekeke: vidéo de création américaine
Frostwolf Kekekekeke: vidéo de création américaine